Nacho Bear é uma série animada que passa no Cartoon Network dos Estados Unidos, dentro do chamado Wedgies. O desenho conta a história de um urso (Nacho Bear) que vive na floresta e suas aventuras. Há rumores que o desenho seja baseado no clássico Zé Colmeia.

Ver também

Caling Cat-22!
Bremen Avenue Experience
Wedgies

Cartoon Network